Termenul „Arnold Ruge” se poate referi la:

Arnold Ruge (n. 13 septembrie 1802 in Bergen auf Rügen; d.† 31 decembrie 1880 in Brighton) a fost un scriitor german.
Arnold Ruge (1881-1945) filozof și militant antisemit german.